Христиан Хабихт (; 23 февраля 1926, Дортмунд — 6 августа 2018, Принстон) — немецко-американский историк-антиковед и эпиграфист, специалист по эллинизму. Доктор философии (1952), эмерит-профессор Института перспективных исследований в Принстоне (профессор в 1973-1998), почетный профессор Гейдельбергского университета, член Американского философского общества (1983) и Афинской академии, член-корреспондент Британской академии.

Биография 
Получил академическое образование в области древней истории, греческой, латинской и классической археологии в Гамбурге, Гейдельберге и Геттингене.
В 1952 получил докторскую степень по истории античности в Гамбургском университете, и с того же года до 1957 работал там же ассистент-профессором, в 1957—1961 — приват-доцентом. В 1961 назначен ординарным профессором Марбургского университета, в 1965—1973 профессор Гейдельбергского университета, в 1966-67 декан факультета философии. В 1972 стал сотрудником Института перспективных исследований в Принстоне, в 1973—1998 профессор в этом институте. Оставался почетным профессором Гейдельберга. До 1983 также преподавал в качестве приглашенного профессора в Принстонском университете. В 1998 вышел в отставку в ранге эмерит-профессора. С 1973 года также был почетным профессором Гейдельбергского университета.

Первые публикации были посвящены эллинистической эпиграфике и истории эллинизма, в том числе вопросам хронологии. В дальнейшем Хабихтом были написаны двенадцать книг и более 130 статей по истории эллинистической и римской эпох. В 1956 вышла монография «Богочеловечество и греческие города», открывшая новые аспекты обожествления правителей в греческих полисах. В 1976 было опубликовано исследование Второй Маккавейской книги и её связей с эллинизмом, а в 1985 исследование о Павсании. Работа о политической деятельности Цицерона была издана в 1989 и 1990 в США и ФРГ. Также Хабихт занимался историей Вифинии, был автором статей по этой теме в энциклопедии Паули-Виссовы и обобщающей главы «Селевкиды и их соперники» во втором издании Кембриджской древней истории.

В 1962—1996 соредактор журнала Hypomnemata, в 1976—2000 — American Journal of Ancient History.

В последний период научной деятельности занимался историей эллинистических Афин, опубликовав книги «Исследования по политической истории Афин в III веке до нашей эры» (1979) и «Исследования по истории Афин в период эллинизма» (1983), где были тщательно проанализированы все имеющиеся источники, в том числе новые надписи, а затем обобщающее исследование «Афины. История города в эллинистическую эпоху» (1995), переведенное на несколько языков, в том числе французский и русский.

Эта монография стала первой сводной работой по данной теме со времени издания классического труда Вильяма Фергюсона «Эллинистические Афины» (1911). Автор возражает против традиционного представления о снижении политической активности афинян после поражения при Херонее и установления власти Александра и показывает последовательную борьбу горожан за демократию и освобождение от македонского господства.

Почетные звания и награды 
 член Гейдельбергской академии наук (1970)
 почетный советник Афинского археологического общества
 член Германского археологического института
 член Австрийского археологического института
 Сазеровский профессор Калифорнийского университета в Беркли (1982)
 премия Рейхлина (1991)
 премия Мо Американского философского общества (1996)
 премия Критикос Лондонского эллинистического общества (1997)

Публикации 
 Gottmenschentum und griechische Städte. — München: Beck, 1956; 2. Auflage 1970
 Altertümer von Pergamon Bd. 8, 3. Die Inschriften des Asklepieions. — Berlin: de Gruyter, 1969
 2. Makkabäerbuch. — Mohn: Gütersloch, 1976
 Untersuchungen zur politischen Geschichte Athens im 3. Jahrhundert v. Chr. — München: Beck, 1979. — ISBN 3-406-04800-5
 Studien zur Geschichte Athens in hellenistischer Zeit. — Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht,  1983. — ISBN 3-525-25171-8
 Pausanias und seine „Beschreibung Griechenlands“. — München: Beck, 1985. — ISBN 3-406-30829-5
 Cicero the Politician. — Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989. — ISBN 978-0801838729
 Cicero der Politiker. — München: Beck, 1990. — ISBN 3-406-34355-4
 Athen in hellenistischer Zeit. Gesammelte Aufsätze. — München: Beck, 1994. — ISBN 3-406-38164-2
 Athen. Die Geschichte der Stadt in hellenistischer Zeit. — München: Beck, 1995. — ISBN 3-406-39758-1
 Афины. История города в эллинистическую эпоху. — М.: Ладомир, 1999. — ISBN 5-86218-339-6
 Athènes hellénistique. Histoire de la cité d'Alexandre le Grand à Marc Antoine. — P.: Les Belles Lettres, 2000. — ISBN 978-2251380773
 The Hellenistic Monarchies: Selected Papers. — University of Michigan Press, 2006. — ISBN 978-0-472-11109-1

Примечания

Литература 
 Свенцицкая И. С. Открытие эллинистических Афин // Хабихт. Х. Афины. История города в эллинистическую эпоху. — М.: Ладомир, 1999. — ISBN 5-86218-339-6

Ссылки 
 Christian Habicht — Institute for Advanced Study

Антиковеды Германии
Эпиграфисты
Преподаватели Гамбургского университета
Преподаватели Марбургского университета
Преподаватели Гейдельбергского университета
Преподаватели Принстонского университета
профессора Института перспективных исследований
Члены Гейдельбергской академии наук
Члены Британской академии
Члены Афинской академии
Иммигрировавшие в США из Германии
Члены Германского археологического института
Члены Американского философского общества
доктора философии по истории
почётные профессора
специалисты по эллинизму